Велика Кавказька війна (1817—1864)
 Повстання у Чечні (1940—1944)
 Перша чеченська війна (1994—1996).
 Друга чеченська війна — (1999—2009).